Шамра́й — українське прізвище.

Відомі носії:

 Шамрай Агапій Пилипович (1896—1952) — український літературознавець, історик літератури.
 Шамрай Віталій Володимирович (1990—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шамрай Галина Яківна (1931—2022) — радянська гімнастка, чемпіон Олімпійських ігор 1952.
 Шамрай Євген Федорович (1911—1980) — доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР.
 Шамрай Любов Миколаївна (1958) — українська політик.
 Шамрай Михайло Семенович (1908—1942) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Шамрай Наталія Петрівна — старша медична сестра Запорізької обласної клінічної лікарні, відзначена орденом княгині Ольги III ступеня
 Шамрай Павло Миколайович — видавець.
 Шамрай Сергій Вікторович (1900—1939) — український історик, дослідник проблем соціально-економічної історії України XVII—XIX століть, історичної географії України.
 Шамрай Степан Іванович (1922) — радянський партійний і державний діяч.
 Шамрай-Грушевська Ганна Сергіївна (1869—1943) — історик і перекладач, сестра Михайла і Олександра Грушевських.

 Шамрай (видавництво) — видавництво у місті Миколаїв.

Примітки 

Українські прізвища